Es gibt mehrere Bühnen, die den Namen Waldbühne tragen.

 Berliner Waldbühne
 Waldbühne Ahmsen
 Waldbühne Bischofswerda
 Waldbühne Hardt in Wuppertal
 Waldbühne Heessen
 Waldbühne Heldritt
 Waldbühne Kloster Oesede in Georgsmarienhütte
 Waldbühne Schwarzenberg
 Waldbühne Sigmaringendorf
 Waldbühne Stemwede
 Waldbühne Zussdorf